Lordelo (Felgueiras) — freguesia no concelho de Felgueiras
 Lordelo (Guimarães) — freguesia no concelho de Guimarães
 Lordelo (Monção) — antiga freguesia no concelho de Monção
 Lordelo (Paredes) — freguesia no concelho de Paredes
 Lordelo (Vila Real) — freguesia no concelho de Vila Real
 Lordelo do Ouro — antiga freguesia no concelho do Porto
 Rio Lordelo — rio afluente do Vouga

Desambiguação